Le championnat du Brésil de football 1982 est la  du championnat du Brésil de football. Il détermine chaque année le champion parmi les équipes de football brésiliennes de première division. La victoire est revenue à Flamengo.

Première phase

Groupe A

Groupe B

Groupe C

Groupe D

Groupe E

Groupe F

Groupe G

Groupe H

Play-off 
 Paysandu 3-1 América-RN
 Náutico Capibaribe 6-2 Alagoano
 Londrina 0-0 Goiás
 Cruzeiro 1-0 Desportiva Capixaba
Paysandu, Náutico Capibaribe, Londrina and Cruzeiro won for Seconde phase.

Seconde phase

Groupe A

Groupe B

Groupe C

Groupe D

Groupe E

Groupe F

Groupe G

Groupe H

1/8 de finale 
 Vasco da Gama 1-1 ; 0-1 Grêmio
 Operário 1-1 ; 0-1 Guarani
 Anapolina 3-1 ; 0-4 São Paulo
 Flamengo 2-0 ; 1-2 Sport Recife
 Londrina 0-0 ; 0-1 Santos
 Bangu 3-1 ; 2-2 São José
 Bahia 1-1 ; 2-5 Corinthians Paulista
 Ceará 1-2 ; 0-2 Fluminense

1/4 de finale 
 Flamengo 2-1 ; 1-1 Santos
 Grêmio 1-1 ; 2-1 Fluminense
 São Paulo 0-1 ; 0-2 Guarani
 Bangu 0-1 ; 2-1 Corinthians Paulista

1/2 finales 
 Corinthians Paulista 1-2 ; 1-3 Grêmio
 Flamengo 2-1 ; 3-2 Guarani

Finale 
 Flamengo 1-1 ; 0-0 ; 1-0 Grêmio
Flamengo remporte le championnat.

Classement final

Notes et références 
 Résultats sur RSSSF

1982
Brésil
1982 au Brésil